Las Garzas puede referirse a las siguientes localidades:
 Las Garzas, en Argentina.
 Las Garzas, en Chile.
 Las Garzas, en Panamá.

Además, puede hacer referencia a:
 Palacio de Las Garzas, palacio presidencial de Panamá.